Dit is de wereldranglijst van augustus 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 augustus 2007.

Mannen 08